Tawara ist der Familienname folgender Personen:

 Tawara Kuniichi (1872–1958), japanischer Metallurg
 Machi Tawara (* 1962), japanische Lyrikerin und Übersetzerin
 Nobuyuki Tawara (* 1964), japanischer Radsportler
 Sunao Tawara (1873–1952), japanischer Pathologe
 Tawara Yoshizumi (1856–1935), japanischer Pharmakologe

Tawara steht für:
 Tawara (Lanze), indonesische Lanze